Crabb est un patronyme porté notamment par :

 Cecil Duane Crabb (1890-1953), compositeur américain de musique ragtime 
 Joseph Crabb (né en 1983), joueur professionnel de hockey sur glace américain
 Lionel Crabb (1909-1956), plongeur britannique
 Ned Crabb (né en 1939), écrivain de roman policier et un journaliste américain
 Stephen Crabb (né en 1973), homme politique conservateur britannique
 

Homonymie de patronyme